Dream On:
 Dream On — девятнадцатый эпизод первого сезона американского музыкального телесериала «Хор».
 «Dream On» — песня группы Aerosmith из альбома Aerosmith.
 «Dream On» — песня группы Depeche Mode из альбома Exciter.